Елс Калленс і Мейлен Ту були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Калленс - з Асагое Сінобу, а Ту - з Тіною Кріжан.

Асагое і Калленс програли в першому колі парі Елені Даніліду і Катарина Среботнік.

Кріжан і Ту у чвертьфіналі програли парі Марія Кириленко і Марія Шарапова.

Кириленко і Шарапова виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Макші і Мілагрос Секера з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Марія Венто-Кабчі /  Анжелік Віджайя (1-ше коло)
  Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (1-ше коло)
  Алісія Молік /  Магі Серна (чвертьфінал)
  Лізель Губер /  Тетяна Перебийніс (1-ше коло)

Сітка

Основна сітка

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 2004 Draws 
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page
 ITF doubles qualifying results page

DFS Classic, парний розряд
Парний розряд